Il doppio del torneo di tennis San Antonio Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Doug Flach e Jeff Salzenstein che hanno battuto in finale Chad Clark e Brandon Hawk 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Geoff Grant /  Mark Merklein (primo turno)
 Michael Sell /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

 Neville Godwin /  Myles Wakefield (quarti di finale)
 Doug Flach /  Jeff Salzenstein (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 1997